Jäckle oder Jaeckle ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Jäckle (* 1996/97), deutscher Jazzmusiker
 Charles Jaeckle (1872–1923), elsässischer Bildhauer
 Erwin Jaeckle (1909–1997), Schweizer Schriftsteller, Journalist und Politiker (LdU)
 Herbert Jäckle (* 1949), deutscher Biologe
 Klaus Jäckle (* 1963), deutscher Gitarrist, Pädagoge, Komponist und Arrangeur in den Bereichen Klassik, Pop und Rock
 Nina Jäckle (* 1966), deutsche Schriftstellerin
 Olivier Jäckle (* 1993), Schweizer Fußballspieler
 Richard Jäckle (1912–1990), deutscher Politiker (SPD), MdL Baden
 Uli Jäckle (* 1961), deutscher Theaterregisseur

Siehe auch:
 Jäggle